Турик — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Турик, Александр Степанович (род. 1951) — российский политический деятель.
 Турик, Алексей Николаевич (род. 1995) — российский футболист.
 Турик, Николай Антонович (1913—1998) — инженер-конструктор, директор Ворошиловградского тепловозостроительного завода, Герой Социалистического Труда.